В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Central New York 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Розалін Феербенк і Ліз Грегорі виграли титул, у фіналі перемігши пару Катріна Адамс і Лорі Макніл 7-5, 6-4.

Сіяні пари 

 Катріна Адамс /  Лорі Макніл (фінал)
 Розалін Феербенк /  Ліз Грегорі (чемпіонки)

 Луїс Філд /  Трейсі Мортон-Роджерс (півфінал)
 Лаура Аррая /  Катаріна Ліндквіст (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Central New York